Соревнования по шорт-треку среди мужчин на дистанции 500 метров на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 11 и 13 февраля в Столичном дворце спорта. В соревновании приняли участие 32 спортсмена представляющие 17 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира 2021/2022.

Олимпийским чемпионом 2018 года являлся китайский конькобежец У Дацзин, на соревнованиях текущего года он стал победителем утешительного забега («Финал B»). Победителем соревнований стал венгерский конькобежец Лю Шаоанг.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Рекорды 
До начала зимних Олимпийских игр 2022 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 32 спортсмена, разделённые на 8 забегов по 4 конькобежца в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега и 3 спортсмена с лучшими временами занявшие 3-е место.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Забег 7

Забег 8

Четвертьфинал 
В четвертьфинале участвуют 20 спортсменов, разделённые на 5 забегов по 5 конькобежцев в каждом. В полуфинал выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега и 2 лучших спортсмена с лучшим временем занявшие 3-е место.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Полуфинал 
В полуфинале участвуют 10 спортсменов, разделённые на 2 забега по 5 конькобежца в каждом. В финал A выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега, конькобежцы занявшие 3 и 4 места отправляются в финал B.

Забег 1

Забег 2

Финалы

Финал B

Финал A

Ссылки 
 Шорт-трек на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU)
 Протокол соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр